

Населені пункти та їхні частини

 Дзекановичі — село в гміні Добчиці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Дзекановичі — село в гміні Зельонки Краківського повіту Малопольського воєводства
 Дзекановичі — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дзекановичі — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки